Тијовац може да се односи на:

 Тијовац (Сврљиг), насељено место у општини Сврљиг, Република Србија
 Тијовац (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија, Република Србија